Staircase (band), voormalige Belgische band
 Staircase (film), Frans-Amerikaans-Britse filmkomedie uit 1967